Ибрагимгаджи́ев — фамилия. Известные носители:
 Ибрагимгаджиев, Анвар Иманалиевич (1991) — российский футболист.
 Ибрагимгаджиев, Ибрагимгаджи Магомедгасанович (1983) — российский дзюдоист.